Lubiatowo – jezioro w województwie zachodniopomorskim
 Jezioro Liptowskie – jezioro na Liptowie na Słowacji